Ženská dvouhra Monterrey Open 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do singlové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Muguruzaová.

Vítězkou se stala druhá nasazená Španělka Garbiñe Muguruzaová, jež ve finále zdolala běloruskou turnajovou pětku Viktorii Azarenkovou. Poražená bývalá světová jednička za stavu 1–6 a 1–3 utkání skrečovala pro poranění pravého lýtka. 25letá Muguruzaová si v probíhající sezóně připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour a vůbec první obhájený.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2019